Чемпіонат Італії з футболу 1920—1921 — 20-й сезон футбольного чемпіонату в Італії. У чемпіонаті брали участь 88 команд. Матчі проходили з 19 листопада 1920 по 24 липня 1921. Переможцем турніру вшосте став Про Верчеллі.

Кваліфікація

Лургія 
Перший раунд

Другий раунд

Північна Італія

Лургія

П'ємонт 
Група A

Група В

Плей-оф

Ломбардія 
Група A

Група В

Група С

Додатковий матч

Група D

Плей-оф

Група E

Група F

Фінальна стадія

Венето 
Група A

Група В

Фінальний раунд

Емілія-Романья 
Група A

Група В

Регіональний фінал

Тайбрейк

Плей-оф

Півфінали 
Група A

Група В

Плей-оф

Група С

Плей-оф

Група D

Фінал 
Перший раунд

Другий раунд

Південна Італія

Тоскана

Лаціо

Кампанія 
Група А

Група В

Фінальний раунд

Півфінали 
Група А

Група В

Фінал

Національний фінал

Примітки

Посилання 
Чемпіонат Італії на rsssf 

1921
Італія
Італія